Зимница може да се отнася за някои от следните географски обекти.

Беларус 
 Зимница – село в Могильовска област

България 
 Зимница – село в Област Добрич
 Зимница – село в Област Стара Загора
 Зимница – село в Област Ямбол

Полша 
 Зимница – село в Долносилезко войводство, Олешнишки окръг
 Зимница – река в Югозападна Полша, приток на Одер

Румъния 
 Зимнич - град на брега на Дунава срещу Свищов (известен на български като Зимница)
 Зимнишка битка – по време на Руско-турската война (1877-1878)

Русия 
 Зимница – село във Вологодска област
 Зимница – село в Смоленска област

Зимница на сръбски език означава зимнина (консерви от плодове и зеленчуци за зимата).